Боровенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Боровенская волость (Валдайский уезд) — в составе Новгородской губернии, Валдайский уезд
 Боровенская волость (Ковельский уезд) — в составе Волынской губернии, Ковельский уезд
 Боровенская волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд
 Боровенская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии, Старобельский уезд